Municipio de Saluda puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Saluda (condado de Polk, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Polk.
 Municipio de Saluda (condado de Jefferson, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.